El Toro puede referirse a:

 El Toro, localidad de la Argentina;
 El Toro, villa de la provincia de Castellón, España;
 El Toro, localidad de Calviá, Baleares, España;
 El Toro, localidad de la provincia de Herrera, Panamá;
 El Toro, localidad del estado Zulia, Venezuela;
 Monte Toro, eminencia en Menorca, España;
 Cerro El Toro, eminencia en el Perú;
 isla del Toro, isla en España;
 isla del Toro, isla en Honduras;
 isla del Toro, isla en México;
 isla del Toro, isla en Italia.
 El Toro, montaña rusa de madera en Jackson, Nueva Jersey, Estados Unidos;
 Estación Aérea del Cuerpo de Marines de El Toro, estación aérea del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el condado de Orange, Estados Unidos.